Amangkurat es un nombre propio javanés que puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Soberanos de Mataram
 Amangkurat I de Mataram
 Amangkurat II de Mataram
 Amangkurat III de Mataram
 Amangkurat IV de Mataram